Juillet apparaît dans de nombreux odonymes, avec ou sans quantième.

Odonymes sans quantième

Odonymes avec quantième 

Les noms de plusieurs places ou voies, de pays ou régions francophones, contiennent le nom de ce mois, avec indication d'un quantième, sous différentes graphies.

Notes et localisations

Notes

Géolocalisations

Voir aussi 

, 07